«Мой генера́л» — советский телефильм Андрея Бенкендорфа по одноимённому роману Альберта Лиханова. Телепремьера на Центральном телевидении —  9 мая 1979 г..

Сюжет 
О большой дружбе двенадцатилетнего Антона со своим дедом-генералом, который оказал решающее влияние на его духовное развитие.

В ролях 
 Олег Жаков — генерал Рыбаков Антон Петрович
 Валерий Егоров — Антон, внук
 Евгений Жариков — отец, Сергей Антонович
 Наталья Гвоздикова — мать, Ольга
 Николай Гринько — Савченко Николай Михайлович
 Людмила Аринина — Анна Робертовна, учительница
 Сергей Подгорный — Егоров Борис, пионервожатый
 Людмила Чиншевая — Галя, пионервожатая
 Кирилл Батурин — Пухов
 Геннадий Юрчук — Кешка
 Лена Стеценко — Алька
 Дмитрий Франько — Иннокентий Евлампиевич, дедушка Кешки
 В эпизодах 

 Виктор Мирошниченко — почтальон Дмитрий Франько — Иннокентий Евлампиевич, дедушка Кешки Борис Болдыревский — солдат Борис Бородий
 Василий Ерёменко — рабочий Станислав Станкевич — начальник строительства Владислав Пупков — Гриша, сын Анны Робертовны Борис Романов — рабочий''

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы киностудии имени А. Довженко
Телефильмы СССР 1979 года
Телефильмы-мелодрамы СССР
Детские телефильмы СССР
Экранизации произведений Альберта Лиханова